Ю́кон (, МФА: , , МФА: ) — территория на северо-западе Канады. Население — около 36 тыс. человек. Столица и крупнейший город — Уайтхорс.

География 

На севере Юкон омывается водами Северного Ледовитого океана, на востоке он граничит с Северо-Западными территориями, на юге — с Британской Колумбией, на западе — с американским штатом Аляска. Общая площадь — 482 443 км² (девятое место в Канаде), из них на сушу приходится 474 391 км². Крупнейшая река — Юкон.

В Юконе находится вторая по величине горная вершина Северной Америки — гора Логан.

Климат 
Для Юкона характерен субарктический климат. Зимы сравнительно долгие и суровые, летние тёплые периоды коротки.

Источник: Environment Canada, Canadian Climate Normals or Averages 1971—2000

История 

Центральная и северная часть Юкона избежала оледенения, когда территория была частью Берингии (Bering land bridge), и поэтому она была заселена племенами индейцев задолго до прибытия европейцев. Остатки стоянок первобытного человека были найдены около поселка Олд-Кроу, они оказались самыми старыми следами первобытных людей в Америке. Около 800 года н. э. в результате извержения вулкана Маунт-Черчилл на границе с Аляской южный Юкон оказался полностью засыпан слоем пепла, который всё ещё можно увидеть вдоль автомагистрали Клондайк.

До 1870 года территорию контролировала Компания Гудзонова залива (Hudson’s Bay Company, HBC).

У береговых и обитавших в глубине территории племён индейцев уже существовали развитые торговые маршруты, а европейская колонизация этого района началась только в начале XIX века с развитием на Юконе меховой торговли, началом деятельности миссионеров и экспедиции кампании строительства линии Русско-американского телеграфа. В конце XIX века в край начали приезжать для поисков золота золотоискатели, что привело к росту численности населения и началу работы в крае сил Королевской северо-западной конной полиции, что сделало начавшуюся в 1897 году Клондайкскую золотую лихорадку самой мирной за всю историю золотодобычи. Увеличившееся из-за золотой лихорадки население привело к отделению округа Юкон от Северо-Западных территорий и образованию отдельной территории Юкон в 1898 году.

Экономика 

Важнейшей статьёй экономики Юкона с XIX века являлась горнодобывающая промышленность. Здесь имеются залежи таких полезных ископаемых, как свинец, цинк, серебро, золото, медь и асбест. Началом своего развития территория Юкон обязана знаменитой Золотой лихорадке.

Население 
Согласно Канадской переписи 2001 г., самая большая этническая группа Юкона — англичане (27,1 %), следом за ними идут представители коренных народов (индейцы и эскимосы, называемые в Канаде «первые люди», 22,3 %), шотландцы (21,9 %), ирландцы (19,1 %), немцы (14,3 %) и французы (13,4 %), хотя больше четверти опрошенных также определили свою этническую принадлежность как «канадцы».

Язык 
Канадская перепись 2006 года показала население в 30 372 человека.

Согласно 29 940 отдельным ответам на вопрос переписи о «родном языке», опрашиваемые называли следующие языки:

Администрация и политика 
В XIX веке Юкон был частью Северо-Западной территории, управляемой компанией Гудзонова залива, а затем канадских Северо-Западных территорий. Признаваемое местное правительство он получил только в 1895 году, когда стал отдельным округом Северо-Западных территорий. В 1898 г. его превратили в отдельную территорию со своим собственным комиссаром и назначенным территориальным советом. В 1979 году была учреждена должность премьера Юкона, являющегося фактическим главой исполнительной власти на этой территории. Первым премьером Юкона стал Крис Пирсон.

См. также 

 Кили-Пик
 Юконит — минерал, названный по названию территории Юкон.

Примечания

Ссылки 
 The 1898 Yukon Act
 The 2002 Yukon Act 
 Правительство Юкона 
 Yukon Romance: Virtual exhibit
 Tall Tales and True Stories of the Yukon